Jennifer Taylor (ur. 1949) – brytyjska pisarka
 Jennifer Taylor – amerykańska aktorka
 Jen Taylor (ur. 1973) – amerykańska aktorka głosowa
 Jennifer Taylor (ur. 1976) – argentyńska narciarka alpejska
 Jennifer Taylor (ur. 1980) – brytyjska siatkarka, olimpijka